Fernando Luiz Rosa vagy egyszerűen Fernandinho 1985. május 4-én Londrinában (Brazília) született, brazil futballista, az Atlético-PR játékosa.

Pályafutása 

2005-ben, 20 éves korában igazolta le az ukrán FK Sahtar Doneck, 7.8 millió euró ellenében.

Nyolc évet játszott itt, csapatának meghatározó játékosa lett.

2011-ben Brazília válogatottjában is bemutatkozott.
 
2013-ban a Manchester City 30 millió fontért igazolta le.

2022. június 28-án visszatért egykori klubjához az Atlético-PR csapatához.

Sikerei, díjai

Csapat 
 Sahtar Doneck:
 Ukrán labdarúgó-bajnokság: 2006, 2008, 2010, 2011, 2012  
 Ukrán kupa: 2008, 2011, 2012
 Ukrán szuperkupa: 2008, 2010
 UEFA kupa: 2009
 Manchester City:
 Angol ligakupa: 2014, 2016, 2018, 2019
 Angol szuperkupa: 2018
 Angol labdarúgó-bajnokság: 2013–14, 2017–18, 2018–19 2019-20, 2021-22

Nemzetközi 
Junior Világbajnok: 2003

Egyéni sikerei 
 "FK Sahtar Doneck Az Év játékosa": 2007/08
 Ukrán Aranylabda "Legjobb játékos az Ukrán Premier Ligában 2007/08 szezon"

Statisztika

Klub

A válogatottban

Magánélete 
Keresztény.

Jegyzetek

Források 
Nemzeti Sport Online
Transfermarkt.de

 

Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1985-ben született személyek
A CA Paranaense labdarúgói
A Sahtar Doneck labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Premjer Liha labdarúgói
Brazíliai keresztények
U20-as világbajnok labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek